Клод Пети (; 1763—1809) — французский военный деятель, бригадный генерал (1803 год), барон (1809 год), участник революционных и наполеоновских войн.

Биография 
Начал военную карьеру 22 сентября 1780 года в пехотном полку Оверня (будущий 17-й линейный). Служил с 1781 по 1784 годы на Мартинике. В 1784 году стал капралом, в 1785 году – сержант-инструктор. 12 сентября 1790 года вышел в отставку.

22 ноября 1790 года стал командиром легиона в своём департаменте, а также отвечал за обучение Национальной гвардии своей коммуны. 22 августа 1792 года возглавил 3-й батальон волонтёров департамента Сона и Луара. Служил в составе Рейнской армии. Участвовал в сражениях при Висамбуре, при переправе через Рейн и при Иннштадте. 17 сентября 1796 года в сражении при Кемптене под ним была убита лошадь, и Пети попал в плен.

После пятнадцати месяцев плена он вернулся во Францию в декабре 1797 года. С 1798 года по 1799 год служил в составе французского гарнизона Ионических островов. Сперва служил на острове Леван, затем был частью гарнизона Корфу. Был ранен пулей в левое бедро при Бутринти с 9 по 10 октября 1798 года. 22 октября 1798 года произведён генерал-комиссаром Ионических островов Дюбуа в полковники, и назначен командиром 79-го полка линейной пехоты.

1 апреля 1800 года назначен Первым консулом командующим департамента Рона. 16 июля 1801 года назначен командиром 37-го полка линейной пехоты в составе Армии Португалии.

29 августа 1803 года произведён в бригадные генералы, и назначен командиром бригады 1-й пехотной дивизии генерала Биссона в военном лагере Брюгге. 2 марта 1805 года переведён командиром 1-й бригады 3-й пехотной дивизии генерала Гюдена. Принимал участие в кампаниях 1805, 1806, 1807 и 1809 годов. Ранен в сражении под Ауэрштедтом, отличился при осаде крепости Кюстрин, в сражениях при Пултуске и Эйлау. Убит 3 июня 1809 года в возрасте 46 лет во время атаки моста в Пресбурге.

Воинские звания 
 Командир батальона (22 августа 1792 года);
 Полковник (22 октября 1798 года, утверждён в чине 15 июня 1801 года);
 Бригадный генерал (29 августа 1803 года).

Титулы 
 Барон Пети и Империи (; декрет от 19 марта 1808 года, патент подтверждён 15 января 1809 года).

Награды 
 Легионер ордена Почётного легиона (11 декабря 1803 года)

 Коммандан ордена Почётного легиона (14 июня 1804 года)

 Кавалер саксонского военного ордена Святого Генриха (апрель 1809 года)

Примечания

Литература 
 A. Lievyns, Jean Maurice Verdot, Pierre Bégat, Fastes de la Légion-d'honneur, biographie de tous les décorés accompagnée de l'histoire législative et réglementaire de l'ordre, Bureau de l’administration, janvier 1844, 529 p.

Французские бригадные генералы Наполеоновских и Революционных войн
Бароны Империи (Франция)
Погибшие в войнах и вооружённых конфликтах